Elena de Serbia, nacida Jelena Karađorđević (en cirílico: Јелена Карађорђевић; Cetiña, 4 de noviembre de 1884-Niza, 16 de octubre de 1962), era la hija del rey Pedro I de Serbia y su esposa, la princesa Zorka de Montenegro. Era la hermana mayor de Jorge Karađorđević, el príncipe heredero de Serbia, y Alejandro, que sería rey de Yugoslavia. Elena era también sobrina de la princesas Anastasia de Montenegro (esposa del gran duque Nicolás Nikoláyevich de Rusia) y de Militza de Montenegro, esposa del gran duque Pedro Nikoláyevich de Rusia; ambas mujeres presentaron a Grigori Rasputín a la zarina Alejandra. Nació princesa Elena de Serbia, y fue conocida como Elena Petrovna y Jelena Petrovna después de su matrimonio.

Biografía

El 3 de septiembre de 1911, contrajo matrimonio con el príncipe Iván Constantínovich de Rusia. De esta unión nacieron dos hijos:

 Vsévolod Ivánovich de Rusia (1914-1973), casado con María Lygon (1910-1962), divorciado y casado en segundas nupcias con Emilia de Gosztony (1914-1993), divorciado y casado en terceras nupcias con Vally Knust (1930-). Sin descendencia de ninguno de los matrimonios.
 Catalina Ivánovna de Rusia (1915-2007), en 1937, casada con Ruggero Farace di Villaforesta (1909-1970), padres de tres hijos: Iván, Nicoletta y Fiammetta. 

Su esposo fue asesinado por los bolcheviques en Alapáyevsk en los Urales, el 17 de julio de 1918, junto a otros familiares. Se refugió en Suecia en 1919, y luego se trasladó a Francia, falleciendo en Niza en 1962. Su hija Catalina vivió en Montevideo y Buenos Aires, donde murió en 2007, siendo la última miembro de la familia imperial en nacer antes de la revolución.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 4 de noviembre de 1884-15 de junio de 1903: Su Alteza la princesa Elena Karađorđević.
 15 de junio de 1903-3 de septiembre de 1911: Su Alteza Real la princesa Elena de Serbia.
 3 de septiembre de 1911-16 de octubre de 1962: Su Alteza Real la princesa Elena Petrovna de Rusia.

Distinciones honoríficas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina,

Ancestros

Referencias

Bibliografía
 
 Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann. Edit. Jean-Paul Gisserot (1998)

Dinastía Karađorđević
Nobles de Rusia del siglo XX
Serbias del siglo XX
Fallecidos en Niza